Соревнования по стрельбе из лука на летних Паралимпийских играх 1960 состояли из восьми соревнований, четырех для мужчин и четырех для женщин.

Результаты

Медальный зачёт

Медалисты

Участвующие страны

Ссылки 
 Результаты на сайте, International Paralympic Committee (IPC)

Соревнования на летних Паралимпийских играх 1960
Стрельба из лука на летних Паралимпийских играх